Алексей Денисенко:
 Денисенко, Алексей Алексеевич (род. 1993) — российский тхэквондист.
 Денисенко, Алексей Алексеевич (1930–1996) — заслуженный химик Российской Федерации, ветеран труда Российской Федерации, Почётный гражданин города Можги.
 Денисенко, Алексей Иванович (1911—?) — советский компартийный деятель, депутат Верховного Совета СССР 4-6-го созывов.